Mercedes-Benz Arena (Stuttgart), een voetbal- en atletiekstadion in Stuttgart
 Mercedes-Benz Arena (Shanghai), het vroegere Shanghai World Expo Cultural Center
 Mercedes-Benz Arena Berlin, een multifunctionele arena in Berlijn die eerder de naam O2 World Berlin droeg